

О'Феллон — місто, штат Іллінойс
 О'Феллон — місто, штат Міссурі